Castlemilk bezeichnet:

 Castlemilk (Dumfries and Galloway), ein Herrenhaus nahe Kettleholm
 Castlemilk (Glasgow), einen Stadtteil von Glasgow